Diodora fusilla är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1959. Diodora fusilla ingår i släktet Diodora och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
fusilla